Die Basilika St. Nikolaus () ist eine römisch-katholische Kirche im Zentrum von Amsterdam.

Geschichte 

Der Architekt Adrianus Bleijs (1842–1912) entwarf die Kirche basierend auf einer Kombination von mehreren historistischen Stilen, insbesondere des Neo-Barock und der Neo-Renaissance.

Sie wurde zwischen 1884 und 1887 erbaut und schließlich am 7. Februar 1887 feierlich eingeweiht. 1999 wurde der Sakralbau im Inneren aufwändig restauriert. 2012 wurde sie zur Basilica minor erhoben.

Orgel 
Die Orgel wurde von dem Orgelbauer Wilhelm Sauer (Frankfurt/Oder) erbaut und wurde 1889 eingeweiht. Das Instrument wurde in den 1990er Jahren umfassend restauriert. Es hat 40 Register auf drei Manualen und Pedal. Das erste und zweite Manual und das Pedal sind mit Barkermaschinen ausgestattet.
Disposition 
 Siehe auch 
 Koppeln: II/I, III/I, III/II, II/P, III/P
 Liste von Orgelregistern, für die einzelnen Bezeichnungen

Literatur
 Eugenie Boer-Dirks: Sint-Nicolaas - een levende legende, Wandschilderingen in de Sint-Nicolaaskerk, Amsterdam 1992.
 Peter van Dael (Autor), André Bierlink (dt. Übersetzung): Basilika St. Nikolas Amsterdam (Niederländisches Kulturgut - Nederlands Cultureel Erfgoed, Schnell Kunstführer Nr. 2904), Regensburg 2018.

Weblinks 

Amsterdam
Kirchengebäude in Amsterdam
Kirchengebäude im Bistum Haarlem-Amsterdam
Amsterdam
Erbaut in den 1880er Jahren
Amsterdam
Amsterdam
Bauwerk des Historismus in Amsterdam

Einzelnachweise